Русе:

 Русе — пятый по величине город Болгарии.
 Русе — община в Болгарии. Входит в состав Русенской области.